Alfredo Núñez puede referirse a:

 Alfredo Núñez de Borbón (1908 - 1979), compositor mexicano.
 Alfredo Núñez Mendoza (1960 - 2008), futbolista chileno.